Amor crudo è un cortometraggio del 2008 diretto da Juan Chappa e Martín Deus.

Trama 
Jeremías e Iván sono due amici che trascorrono insieme tutte le giornate, ma questo loro tempo spensierato sta volgendo al termine con l'inevitabile fine della scuola superiore.

Distribuzione 
Il cortometraggio è anche contenuto nell'antologia Boys Life 7 (2010).

Collegamenti esterni 

Cortometraggi sentimentali
Cortometraggi a tematica LGBT